Безмежний басейн — плавальний басейн, в якому вода переливається через один або кілька країв, створюючи враження, що водна поверхня не має межі.
 Безмежний басейн — науково-фантастичний фільм жахів 2023 року.